

Прізвище 

Бентлі ( — англійське прізвище. Відомі люди із цим прізвищем:
 Даг Бентлі (1916—1972) — канадський хокеїст
 Девід Бентлі (1984) — англійський футболіст
 Джеффрі Бентлі (1941) — австралійський дипломат, був Надзвичаним та повноважним послом Австралії в Україні (за сумісництвом у 1995—1998 роках)
 Макс Бентлі (1920—1984) — канадський хокеїст
 Полін Бентлі (1921) — англійська журналістка
 Рег Бентлі (1914—1980) — канадський хокеїст
 Рой Бентлі (1924—2018) — англійський футболіст
 Саманта Бентлі (1987) — англійська порноакторка
 Чарльз Р. Бентлі (1931) — американський гляціолог і геофізик

Ім'я 

 Бентлі Літтл (1960) — американський письменник, автор численних романів жахів;

Топоніми

Бентлі (4 245 м) — одна із вершин хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида
 Бентлі (- 2 540 м) — западина в Землі Мері Берд, Антарктида

Бентлі — місто, штат Іллінойс
 Бентлі — місто, штат Канзас
 Бентлі — переписна місцевість, штат Айова

Див. також 
 Bentley (значення)

Англійські прізвища